Peter Yorke (componist) - Brits componist en dirigent
 Peter Yorke (priester) - Amerikaans priester en activist